Ji Cheng (; ur. 10 sierpnia 1993) – chińska skoczkini narciarska, medalistka chińskich igrzysk zimowych.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 8 stycznia 2011 w Schonach podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 53,0 m na skoczni normalnej.

6 stycznia 2012 wywalczyła tytuł mistrzyni Chin w skokach narciarskich w rywalizacji drużynowej, wraz z Ma Tong i Li Xueyao.

11 lutego 2012 pierwszy raz wystartowała w konkursie Pucharu Świata kobiet w Ljubnie zajęła 45. miejsce, po skoku na odległość 58,0 m.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chińskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1993